

Toponyme 

 Bienvenida est le nom d'une ville d'Espagne, dans la province de Badajoz.

Personnalités 
La commune de Benvenida a donné leur apodo à plusieurs toreros qui en étaient originaires :
 Manuel Mejias Luján « Bienvenida », banderillero ;
 José Mejias Rapela « Bienvenida », banderillero, fils de Manuel Mejias Luján ;
 Manuel Mejías Rapela « Bienvenida » (1884-1964), matador, également fils de Manuel Mejias Luján ;
 Antonio Mejías Jiménez « Antonio Bienvenida » (1922-1975), matador, fils de Manuel Mejías Rapela ;
 Manuel Mejías Jiménez « Manolo Bienvenida » (1912-1938), matador, également fils de Manuel Mejías Rapela ;
 José Mejías Jiménez « Pepe Bienvenida » (1914-1968), matador, également fils de Manuel Mejías Rapela.
 Ángel Luis Mejías Jiménez, connu comme Ángel Luis Bienvenida « Bienvenida VIII » (1924-2007), matador.